Басаргино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Басаргино — посёлок в Алтайском районе Алтайского края.
 Басаргино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Железнодорожная станция 
 Басаргино — железнодорожная станция в Волгоградской области на линии Волгоград-1 - Суровикино (351-й км).